

Geografia 
 Ute  – città della contea di Monona, Iowa (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 Unione dei Teatri d'Europa – associazione a scopo culturale europea
 Ufficio Tecnico Erariale – struttura del catasto
 Unità Tecnologica Elementare  – unità elementare di un sistema di produzione
 Újpesti Torna Egylet  – denominazione originaria di Újpest FC, squadra calcistica ungherese
 Union technique de l'électricité  – organismo di standardizzazione elettrotecnica francese

Astronomia 
 634 Ute  – asteroide del sistema solare

Codici 
 UTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Butterworth (Sudafrica)
 ute – codice ISO 639-3 della lingua ute

Onomastica 
 Ute  – variante femminile tedesca del nome Oddone

Popoli 
 Ute  – un popolo di nativi americani che ora vive soprattutto in Colorado e nello Utah

Altro 
 Ute – abbreviazione di utility vehicle, utilizzata in Australia per indicare i pick-up
 Holden Ute  – pick-up della Holden
 Nissan Ute  – pick-up della Nissan Motor